Arvola ist der Familienname folgender Personen:

 Ingeborg Arvola (* 1974), norwegische Schriftstellerin
 Jakob Arvola (* 1967), norwegischer Schriftsteller und Journalist
 Oiva Arvola (* 1935), finnischer Schriftsteller
 Olavi Arvola (* 1984), finnischer Fußballspieler